Le Pharaon assis tenant un flagellum, en hiéroglyphes égyptien, est classifié dans la section A « L'Homme et ses occupations » de la liste de Gardiner ; il y est noté A42.

Il représente un pharaon assis, reconnaissable à la barbe raide des pharaons, l'uræus ainsi que la coiffe khat ou némès, il tient un flagellum nḫḫ (hiéroglyphe S45). Il est translitéré j ou nsw.

 

Enfin c'est, un déterminatif des termes désignant un roi ou un prince.

Exemples de mots

Notes et références

Bibliographie 

 .
 
 
 

Index égyptologique
Représentation des hommes
Hiéroglyphe égyptien
Grammaire de l'égyptien hiéroglyphique